Tytuły filmów:
 Arthur – film z 1981 roku
 Arthur – film z 2011 roku

Miejscowości w USA:
 Arthur – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
 Arthur – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Arthur – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Arthur
 Arthur – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Arthur – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Gminy w USA:
 Arthur (ang. Arthur Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Arthur (ang. Arthur Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kanabec
 Arthur (ang. Arthur Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse
 Arthur (ang. Arthur Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
 Arthur (ang. Arthur Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Arthur (ang. Arthur Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Arthur (ang. Arthur County) – w stanie Nebraska

sv:Artur#Personer med namnet Artur eller Arthur